Alapınar ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Alapınar (Alpu), Ortschaft im Landkreis Alpu der türkischen Provinz Eskişehir
 Alapınar (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Alapınar (Tortum), Ortschaft im Landkreis Tortum der türkischen Provinz Erzurum